Grendon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Grendon, Northamptonshire, ort, England, 
 Grendon, Atherstone, civil parish, Warwickshire, England,